Птичий язык — словосочетание:

 Птичий язык — фразеологизм, которым обозначают речь, перегруженную терминами и понятную только немногим или вообще малопонятную.
 Птичий язык (сказка)
 Язык птиц в мифологии
 Язык птиц — музыка Яна Сибелиуса к пьесе Адольфа Пауля (1911).